Kanakubo ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Kanakubo (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Sai Kanakubo (* 1989), japanischer Fußballspieler